Single numer jeden w roku 1971 (USA)
 Single numer jeden w roku 1971 (Japonia)

Zobacz też